Monegrillo kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monegrillo (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 
 Monegrillo (kommun), Aragonien, Provincia de Zaragoza, 

Robotskapade Spanienförgreningar